Chrastice má více významů.
 Chrastice (rod rostlin) – rod rostlin z čeledi lipnicovitých

 Chrastice (Staré Město), část obce Staré Město v okrese Šumperk 
 Chrastice (Skryje), část obce Skryje v okrese Havlíčkův Brod
podobný název má i 
 Chraštice, obec v okrese Příbram

Externí odkazy